249. strelska divizija (izvirno ; kratica 249. SD) je bila strelska divizija Rdeče armade v času druge svetovne vojne.

Zgodovina 
Divizija je bila februarja 1942 preoblikovana v 16. gardno strelsko divizijo. Ponovno je bila ustanovljena marca 1942; junija 1945 so jo ponovno preoblikovali v 122. gardno strelsko divizijo.

Glej tudi 

 seznam divizij Sovjetske zveze

Strelske divizije Sovjetske zveze
Divizije druge svetovne vojne
Vojaške enote, ukinjene leta 1942
Vojaške enote, ustanovljene leta 1942
Vojaške enote, ukinjene leta 1945